Houstonia – genere di piante della famiglia delle Rubiaceae
Houstonia – comune statunitense nel Missouri